Die Saison 2021/22 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 6./7. November 2021. Als Titelverteidiger traten die United Volleys Frankfurt bei den Männern und der SSC Palmberg Schwerin bei den Frauen an. Bei den Männern gewann der VfB Friedrichshafen am 6. März 2022 im Endspiel in der SAP Arena in Mannheim mit 3:1 gegen SVG Lüneburg. Das Frauenendspiel fand coronabedingt am 20. März 2022 in Wiesbaden statt. Hier gewann Allianz MTV Stuttgart mit 3:0 gegen den Dresdner SC.

Mannschaften 

RPS = Regionalpokalsieger

Männer

Frauen

Weblinks 
 Informationen beim DVV

2021/22
Volleyballsaison 2021/22